Dommartin (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Dommartin (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Dommartin (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Dommartin (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Dommartin (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy